Quatre sous-marins de la Marine espagnole ont porté successivement le nom de Narcíso Monturiol, en l’honneur de Narcís Monturiol i Estarriol, le pionnier des sous-marins :

 le , un sous-marin de classe A (la classe F italienne) ;
 le , l’ex-sous-marin américain  de classe Balao, acquis par la marine espagnole en 1972, immobilisé avec des défauts mécaniques en 1975 et radié de la marine espagnole en 1977 ;
 le , l’ex-sous-marin américain  de classe Balao, acquis par la marine espagnole en 1974, désarmé en 1984 et sabordé au large de Carthagène (Espagne) en 1985 ;
 le , un sous-marin de classe S-80 en construction à Carthagène.

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine espagnole